Ostapiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung Ostapowka/Остаповка) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Arbusynka, siehe Ostapiwka (Arbusynka)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Nowa Odessa, siehe Ostapiwka (Nowa Odessa)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Lubny, siehe Ostapiwka (Lubny)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Myrhorod, siehe Ostapiwka (Myrhorod)
 Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Drabiw, siehe Ostapiwka (Drabiw)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Mena, siehe Ostapiwka (Mena)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Warwa, siehe Ostapiwka (Warwa)